Museo del Risorgimento – Asti
Museo del Risorgimento – Bergamo
Museo civico del Risorgimento – Bologna
Museo del Risorgimento – Brescia
Museo del Risorgimento – Castelbuono
Museo del Risorgimento – Castelfidardo
Museo storico del Risorgimento – Chiavari
Museo del Risorgimento – Como
Museo del Risorgimento e dell'età contemporanea – Faenza
Museo del Risorgimento e della Resistenza – Ferrara
Museo civico del Risorgimento Luigi Musini – Fidenza
Biblioteca e archivio del Risorgimento – Firenze (raccoglie i materiali del disciolto Museo del Risorgimento)
Museo del Risorgimento – Forlì
Museo del Risorgimento e istituto mazziniano – Genova
Museo del Risorgimento – Imola
Museo del Risorgimento – Lendinara
Museo del Risorgimento – Lucca
Museo marchigiano del Risorgimento e della Resistenza – Macerata
Museo del Risorgimento – Magenta
Museo del Risorgimento – Mantova
Museo nazionale della campagna dell'Agro Romano per la liberazione di Roma – Mentana comune della città metropolitana di Roma
Museo del Risorgimento – Milano
Museo civico del Risorgimento – Modena
Museo del Risorgimento e dell'età contemporanea – Padova
Museo del Risorgimento – Palermo
Museo del Risorgimento – Pavia
Museo del Risorgimento – Piacenza
Museo del Risorgimento – Pisa
Museo del Risorgimento – Ravenna
Museo centrale del Risorgimento al Vittoriano – Roma
Museo del Risorgimento – Sanluri
Museo del Risorgimento di Solferino e San Martino – Solferino e San Martino della Battaglia
Museo nazionale del Risorgimento italiano – Torino
Museo del Risorgimento – Trapani
Museo del Risorgimento – Trento
Museo del Risorgimento e sacrario di Oberdan – Trieste
Museo del Risorgimento e della Resistenza – Vicenza
Museo del Risorgimento – Villafranca di Verona
Museo del Risorgimento – Voghera